Juri Jefremow ist der Name folgender Personen:

* Juri Konstantinowitsch Jefremow (1913–1999), russischer Schriftsteller und Geograph
 Juri Nikolajewitsch Jefremow (1937–2019), russischer Astronom